Вне подозрений (фильм, 1943)
 Вне подозрений (фильм, 1947)
 Вне подозрений (фильм, 1995)
 Вне подозрений (фильм, 2000)